Catriona steht für:
 Catriona, ein weiblicher Vorname

Catriona bezeichnet außerdem:
 Catriona (Robert Louis Stevenson), einen Roman von Robert Louis Stevenson
 Catriona (Band), eine deutsche Folkband
 (1116) Catriona, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 eine Fähre der britischen Reederei CalMac Ferries, siehe Literature-Klasse